Els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB), fins a 2010 SCT són una de les infraestructures científico-tècniques de mida mitjana més grans de l'Estat Espanyol, amb personal tècnic altament qualificat i la major varietat de tecnologies instrumentals. Al llarg dels anys han aconseguit una sòlida reputació pel que fa a qualitat de les prestacions que ofereixen i els temps de resposta, tal com indiquen les enquestes de satisfacció d'usuari que realitzen periòdicament on es destaca de manera molt especial la gran capacitació del personal tècnic que hi treballa.

Els serveis que ofereixen els CCiTUB són utilitzats per més d'un miler d'usuaris cada any; aquests investigadors provenen de diferents departaments i instituts de la Universitat de Barcelona, d'altres universitats i centres públics i de la indústria. Els clients industrials representen sectors de l'economia molt variats, que inclouen el farmacèutic, cosmètic, químic, medi ambient, salut, alimentari, automoció i energia.

Objectius i Missió 
Els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) tenen com a objectiu principal potenciar la cultura de la innovació mitjançant la transferència de coneixement i de tecnologia.

Presten ASSESSORAMENT TECNOLÒGIC ESPECIALITZAT en l'àmbit públic empresarial mitjançant la participació en acords estratègics i projectes de R+D+I en les àrees químiques, de materials i de biociències.

Aposten pel constant DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC I TECNOLÒGIC especialitzat com a resultat de la interacció entre l' EQUIP TÈCNIC altament qualificat i l'ampli instrumental

Gràcies a la seva MULTIDISCIPLINARITAT fan disponibles d'una manera àgil tècniques afins o complementaries i poden desenvolupar noves metodologies i tecnologies que no es vegin limitades per barreres disciplinars.

Tecnologies disponibles

Biociències 
Anàlisi d'imatges, Anàlisi d'interaccions moleculars, Bioinformàtica, Citometria, Crio-microscòpia electrònica, Estabularis, Genòmica, Microscòpia electrònica (TEM/SEM), Microscòpia òptica avançada, Proteòmica, Tècniques nanoBio SPM (AFM, STM), Unitat Tècnica de Protecció radiològica

Materials 
Anàlisi de superfícies (ESCA / Auger), Difracció de raigs X, Espectrometria de Masses d'Ions Secundaris (SIMS), Granulometria, MET aplicada a materials, Microscòpia de sonda pròxima (AFM, STM) i interferometria-confocal, Microscòpia electrònica de rastreig, Microsonda electrònica, Paleomagnetisme, Superfície específica BET i porosimetria, Mecànica, electrònica i de buit

Químiques 
Anàlisi de metalls (ICP-MS, ICP-OES, FRX, AA), Cromatografia de gasos - Espec. de masses aplicada, Datació per radiocarboni, Espectrometria de masses de caracterització molecular, Espectrometria de masses de relació isotòpica, Espectroscòpia molecular, Espectroscòpia Raman, Mesures magnètiques, Polimorfisme i calorimetria, Ressonància magnètica nuclear (RMN), Tècniques mediambientals complementàries, Tècniques separatives (HPLC, LC-MS, LC-HRMS, EC i AEO)

Formació 
Els CCiTUB organitzen e imparteixen activitats formatives i ofereixen assessorament tecnològic especialitzat per les diferents àrees d'especialització tecnològica. Aquestes activitats formatives estan orientades a donar resposta als reptes tecnològics i científics als que s'enfronta la comunitat investigadora.

Per tal de donar una formació de màxima qualitat, els CCiTUB disposen de professionals altament qualificats (doctors,llicenciats,…) i amb una dilatada experiència en el disseny i preparació de cursos i seminaris, que es poden adaptar a les necessitats específiques demandades per la comunitat científica.

L'elevada capacitat científica i tecnològica dels CCiTUB, juntament amb la seva multidisciplinaritat, es posa a disposició de la comunitat científica per desenvolupar noves metodologies i tecnologies i per poder transmetre aquest coneixement mitjançant la impartició de diferent tipus d'activitats formatives. El ventall de possibilitats inclou, cursos en tecnologies concretes, formació per la utilització de equipament científic d'alta especialització en règim d'autoservei, conferencies i seminaris sobre novetats metodològiques, col·laboracions en altres activitats formatives de la nostra universitat o d'altres institucions públiques (graus, postgraus, masters), i la possibilitat de realitzar les diferents activitats formatives “on-site”, desplaçant el personal formador dels CCiTUB.

Acreditacions 
- Certificació ISO 9001:2008. El Centres Científics i Tecnològics tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001, que satisfà també els requisits de les Normes de Correcta Fabricació (GMP).

- Certificació ISO 9001:2008. El Centres Científics i Tecnològics tenen també implantat un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001 per als Serveis de Protecció Radiològica.

- Inscripció en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya

- Reconeixement, d'alguns dels seus laboratoris, per part de la FDA com a laboratori de contracte per dur a terme assaigs de medicaments 

- Part de l'equipament ha estat adquirit a través del Fons FEDER

Equip humà 
Als Centres Científics i Tecnològics treballen més de 170 tècnics i administratius.

Ubicacions

Campus de la Diagonal Portal del Conocimiento 
 Solé i Sabarís CCiTUB
 Parc Científic
 Edifici Florensa
 Facultat de Biologia
 Facultat de Farmàcia
 Facultat de Geologia
 Facultat de Quimica 
 Ed. Docent Sant Joan de Déu
 I.C.T «Jaume Almera»

Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge 
 Campus Bellvitge

Campus de Medicina - Clínico August Pi i Sunyer 
 Facultat de Medicina

Campus Mundet 
 Facultat de Psicologia

Serveis Cientificotècnics 
Els Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona (SCTUB) van ser creats l'any 1987 per la Junta de Govern de la UB, durant el rectorat del Dr. Josep Maria Bricall Masip. Van néixer per tal d'aplegar el conjunt de serveis científics més específics que existien fins aleshores a la UB amb l'objectiu de dotar als investigadors de la UB d'una infraestructura millorada. Amb aquest aplegament es va aconseguir la rendibilitat de les inversions fetes en l'adquisició de grans equips, gràcies a la racionalització del seu règim d'explotació.

Referències

Enllaços externs 
 

Universitat de Barcelona
Premis Narcís Monturiol